Messier 58 (M58), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M58 (Groot-Brittannië)
 Een voormalige verkeersweg:
M-58 (Rusland)